Al Regne Unit:
Trinity College (Cambridge)
Trinity College (Glenalmond), situat a Glenalmond (Perthshire, Escòcia)
Trinity College (Oxford)
Trinity College (Carmarthen, Gal·les)
 Irlanda:
Trinity College (Dublín)
 Estats Units:
 Trinity College, Universitat Duke
Trinity College (Connecticut)
Trinity College (Florida)
Trinity College (Vermont):
Trinity Christian College (Illinois)
Trinity College and Seminary, situat a Newburgh (Indiana)
Trinity College, antic nom de la Trinity University (Washington, DC) fins a 2004
Trinity College and University, antic nom de la Bronte International University, a l'estat de Delaware
 Austràlia:
Trinity College (Melbourne)
 Canadà:
Universitat de Trinity College, situada a Toronto (Ontario)
Trinity College School, situada a Port Hope (Ontario)